Kamitz ist der Name folgender Orte:

 Kamitz (Arzberg), Ortsteil der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 deutsche Bezeichnung von Kamienica (Paczków), Ortsteil der polnischen Stadt- und Landgemeinde Paczków
 deutsche Bezeichnung von Kamenka (Odry), Ortsteil von Odry, Tschechien
 Kamitz-Überschar, deutsche Bezeichnung von Kamenička (Bílá Voda), Ortsteil von Bílá Voda, Tschechien

Kamitz ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Kamitz (* 1995), deutscher Schauspieler
 Reinhard Kamitz (1907–1993), österreichischer Politiker
 Reinhard Kamitz (Philosoph) (1939–2022), österreichischer Philosoph 

Siehe auch:
 Kamiz